, также ками сибай, — разновидность японского уличного театра, появившаяся в XIX веке и достигшая пика своей популярности в 1930 — 1950-е годы. Представляет собой сопровождающийся рассказом показ ряда картинок в деревянной рамке, из которой изображения достаются одно за другим. Камисибай оказал заметное влияние на мангу.

Аналоги: в России — раёк, в Италии —  (от  — петь и  — история).

Особенности представления 
Камисибай (ками — «бумага», сибай — «театр», букв. «бумажный театр») представляет собой показ серии иллюстраций к какому-либо рассказу или сопровождается историей, написанной специально для выступления. Камисибай состоял из деревянной рамки, чаще всего закрепленной на багажнике велосипеда, в которую вставлялась серия рисунков. Рассказчик менял картонки с рисунками и комментировал действие. Кроме экрана на багажнике крепился короб с крекерами и леденцами. Рассказчик созывал на представления ударами колотушек-хёсиги (также популярный инструмент в кабуки). Тут же у рассказчика можно было не только послушать историю, но и купить сладости и игрушки . 

На краю короба устанавливалась деревянная миниатюрная сцена «бутай». Это была даже не столько сцена, сколько допотопный экран. В бутай заранее помещалась вся серия рисунков (около 10–12 картинок). Затем картинки одна за другой вытягивались сбоку. Рисунки выполнялись акварельными красками, затем наклеивались на картон и покрывались лаком, чтобы их не намочил дождь. Рассказчик собственноручно менял картонки с рисунками и комментировал всё действие. На оборотной стороне листа делались пометки, чтобы рассказчик в случае чего мог подсмотреть текст. При этом он должен был обладать недюжинными актёрскими способностями, чтобы легко менять голос и говорить за разных персонажей, в том числе и женских. По ходу представления рассказчик продавал детям сладости, что и составляло его доход.

Примечательно, что представления камисибай делились на «сёнэн» (для мальчиков) и «сёдзё» (для девочек). Обычно такие представления состояли из трёх блоков: комедийной истории, мелодрамы и приключенческого экшена. Среди множества жанров камисибай можно выделить вестерн, тямбару («самурайский боевик»), дзидайгэки («исторические драмы»), научную фантастику и фольклор.

Камисибайя или гайто камисибайя (дословно — уличный мастер камисибай) — мастер камисибай, рассказчик, ведущий представления.

Камисибай касимото — «агенты», продающие камисибайя наборы картинок и сдающие в аренду оборудование, а также заказывающие у художников новые иллюстрации. Например, известным камисибайя, ставшим впоследствии успешным камисибай касимото, был .

История

Происхождение 
Доподлинное происхождение камисибай неизвестно. Однако многие исследователи полагают, что на появление принципа камисибай повлияла японская буддистская практика  (яп. 絵解(き), «рассказ по рисунку» или «объясняющий рисунок») — объяснение принципов буддизма при помощи наглядного пособия в виде рисунка. Странствующие монахи выступали с объяснениями буддистских понятий на ярмарках и людных собраниях, а также собирали пожертвования. Данная практика была описана уже в X веке, но утратила популярность к XVII веку, однако до сих пор практикуется при буддистских монастырях, особенно во время фестивалей. Кстати, наглядно данную практику можно увидеть в аниме «Помпоко: Война тануки», а на самой киноафише размещён плакат для этоки. Камисибай также связывают в целом с японской традицией визуального повествования, яркими примерами которой являются «Тёдзюгига» или «Манга Хокусая». Камисибай в привычном виде — уличное представление, которое ведёт мастер-рассказчик, использующий деревянный ящик с простым проекционным оборудованием (либо, в самой примитивной форме, с рамкой для сменных картинок), утвердился в 1920-х — 1930-х годах.

Расцвет 
Наибольшую популярность камисибай набрал в XX веке в экономически тяжелые периоды — перед и после Второй мировой войны, что связано с низкой стоимостью — как производства самого камисибай, так и просмотра. По сути, фиксированной цены на само выступление не было. После зрители благодарили камисибайя монетками, а также покупали у него сладости и небольшие сувениры. Бумажный театр был знаком не только детям, но и взрослым. В 1930-х — 1940-х годах камисибай освещал военную хронику подобно вечерним новостям. С его помощью осуществлялась военная пропаганда, а также шло продвижение идей коммунистической партии Японии. Некоторые камисибайя могли быть настолько популярны, что записи с их рассказами издавались на грампластинках. Одним из рассказчиков, добившихся такого успеха, был . Кроме того, он был одним из первых работодателей художника Сигэру Мидзуки, благодаря которому тот и получил свой псевдоним.

Угасание 
На закат популярности камисибай повлияло появление новых недорогих развлечений. В первую очередь манги и кино, а затем — массовой доступности телевидения. В условиях послевоенного экономического кризиса, например, стали популярными журналы касихон, периодические издания, которые брались напрокат за небольшую стоимость. Историй в таких изданиях было гораздо больше, чем в одном или даже нескольких выступлениях камисибай.

Современность 
Сегодня камисибай встречается в Японии скорее как туристический аттракцион. Он также иногда используется в образовательных проектах для детей, в том числе за пределами Японии. Например, Goethe Institut использовал камисибай при обучении школьников немецкому языку. Компания «Тойота» внедрила принцип камисибай при обучении новых сотрудников своей оригинальной производственной системе.

Культурное влияние 
Кинематографические принципы построения истории для камисибай роднят его с искусством комикса, что также прослеживается в заимствовании терминов (кадр, ракурс, план и др.) и приёме раскадровки. В бумажном театре не просто рассказывается интересная история, она изображается в виде серии связных картинок. Эта особенность позволила художникам, начинавшим свой творческий путь в камисибай (Сигэру Мидзуки, Сампэю Сирато,  и др.), органично перейти в мир манги, а некоторым из них даже стать пионерами нового жанра .  также указывал камисибай как источник вдохновения для использования традиционной бумаги  в своих фильмах. Характерные узоры легко заметить, например, в его работе Urashima (1928). А одна из наиболее популярных классических серий манги «Китаро с кладбища» основана на персонаже, изначально созданном для камисибай.

Примечания

Литература 
  

Манга
Искусство Японии
Уличный театр